Comer (Georgia), een plaats in Georgia
Comer (België), een plaats nabij Sint-Laureins